Bolsover steht für:

 Bolsover, kurz Boza, Kleinstadt bei Chesterfield, Derbyshire, England
 Bolsover (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Bolsover District, Distrikt in Derbyshire, England
 Bolsover Brothers, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Familienname:
 Antony Bolsover (* 1972), englischer Snookerspieler